Павел Дмитриевич Скорбач (род. ?; ум. 4 февраля 1976 года в ) — советский партийный деятель. Член РКП(б) с 1917 года.

Участник установления советской власти в Калуге и Калужской губернии. Организатор и с января 1918 года первый начальник Калужской Красной Гвардии. С 26 апреля по июль 1918 года председатель Совнаркома Калужской Советской Республики.

Участник Гражданской войны. С января 1919 года комиссар 1-го Украинского полка железнодорожной обороны.

В декабре 1919 года после освобождения Киева от белогвардейцев — член Киевского временного революционного комитета (вместе с М. Кручинским и А. Сагаловым).

В 1920 году — помощник начальника тыла 12-й армии по политической части.

В марте 1921 года избран делегатом 10 съезда РКП(б) с правом решающего голоса от Полтавской губернской парторганизации.

В последующие годы по состоянию здоровья отошел от активной политической деятельности. С середины 1920-х работал заведующим Калужским губернским архивным бюро.

С 1940-х гг. — персональный пенсионер.

Источники 
 П. Д. Скорбач. Калужский гарнизон в период от февраля до октября // Партийная мысль. Калуга, 1927. С. 34-52
 П. Д. Скорбач. О работе партийно-большевистской организации в Калуге в 1914 г. //Там же. 1934.1 мая.
 В.Спивак, П.Скорбач. В борьбе за власть Советов. В кн.: Калужская область за 40 лет. Калужская типография областного управления культуры, 1957, стр. 5-55.
 Научная библиотека диссертаций и авторефератов
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Партийная мысль. Юбилейный выпуск. 1917—1927: сборник статей и воспоминаний / под ред. И. О. Серкина, П. Д. Скорбача, Н. П. Дмитриева. Калуга: Издание Калужского Губкома ВКП(б), 1927. 92 с.

Политики Калужской области
Политики Киева
Делегаты X съезда РКП(б)